Lesley Turner (tennisster) : Australisch tennisster
 Lesley Turner (atlete) : Brits marathonloopster